

Гатфілд — місто, штат Арканзас
 Гатфілд — місто, штат Массачусетс
 Гатфілд — місто, штат Міннесота
 Гатфілд — місто, штат Пенсільванія
 Гатфілд Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсильванія
 Гатфілд — переписна місцевість, штат Індіана
 Гатфілд — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Гатфілд — переписна місцевість, штат Вісконсин